Naselje u Hrvatskoj
 Petkovec Toplički, naselje u sastavu grada Varaždinske Toplice

Naselje u Sloveniji
 Petkovec, naselje u općini Logatec